2 miejscowości w Polsce:
 Zła Wieś – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dobrcz
 Zła Wieś – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie